Ciliata – rodzaj ryb z rodziny Lotidae
 Ciliata – naukowa nazwa orzęsków